Thomas Stafford (c. 1533 - 28 de mayo de 1557) fue el noveno hijo, el segundo superviviente, de Henry Stafford, I Barón Stafford y Ursula Pole. Envuelto en dos rebeliones contra María I de Inglaterra, fue ejecutado por traición en 1557.

Primeros años 
Thomas Stafford fue el noveno hijo, el segundo superviviente, de Henry Stafford, I Barón Stafford y Ursula Pole, nieta de Jorge de Clarence. Poco se sabe de sus primeros años, se le registra por primera viajando a Roma en 1550, donde fue al encuentro de su tío, el cardenal Pole. Vivió tres años en Italia antes de viajar Polonia, donde obtuvo la recomendación, del rey Segismundo Augusto Jagellón a la reina María Tudor, para que restaurase el ducado de Buckingham a su favor.

Rebelión 
La recomendación del rey polaco no pareció tener efecto en María. Descontento, cuando Stafford regresó a Inglatarra en enero de 1554, se unió a la rebelión la rebelión liderada por Thomas Wyatt; esta había nacido por la decisión de la reina de casarse con Felipe I. La rebelión fracaso y Thomas fue retenido en la prisión Fleet antes de huir a Francia. Desde allí intrigaba con otros ingleses exiliados y comenzó a reclamar su derecho al trono.

El 18 de abril de 1557, domingo de Pascua, Stafford zarpó de Dieppe con dos barcos con unos treinta hombres. Desembarcó en Scarborough el 25 de abril de 1557, se instaló en el desprotegido castillo y se proclamó Protector del Reino, Recuperó las quejas contra el matrimonio con el rey Felipe, afirmó la presencia de una excesiva influencia española y se comprometió a recuperar el carácter propio del país. Stafford leyó en Dieppe cartas donde se prometía la entrega de ese y otros doce castillos al rey, guardados por 12.000 españoles, antes de su coronación.  Tres días después, Henry Neville, conde de Westmorland recuperó el castillo y arrestó a Stafford junto a sus compañeros.

Muerte 
Stafford fue decapitado por traición 28 de mayo de 1557 en Tower Hill, tras haber sido apresado en la Torre de Londres. Treinta y dos seguidores suyos fueron ejecutados también por traición.

Ascendencia

Referencias 

Hombres
Familia Stafford
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ejecutados por traición
Personas del período Tudor
Prisioneros de la Torre de Londres
Ejecutados por decapitación
Fallecidos en Londres